Гражданский совет — политическое объединение, объявившее набор добровольцев в ряды национальных подразделений в составе ВСУ, в том числе Русского добровольческого корпуса (РДК), а также региональные и национальные организации гражданского сопротивления в России.

История 
Гражданский совет учреждён в Варшаве, 2 ноября 2022 года они заявили о себе публично. По словам секретаря Совета, Анастасии Сергеевой, был длительный процесс, когда образовалась группа лидеров из разных регионов России. Ставя в пример полк Калиновского, было решено проводить набор средств и россиян, желающих более эффективно бороться с путинским режимом, как в ряды ВСУ, так и готовя профессионалов для групп сопротивления внутри России. Анастасия Сергеева назвала РДК единственным подразделением граждан России в ВСУ, в отличие от легиона «Свобода России», который «по сей день окутан флёром тайны», несмотря на заявления о его существовании. Ушло несколько месяцев на согласование регламента рекрутирования. Большую роль сыграл Иса Акаев, который с 2014 года возглавлял батальон «Крым».

Состав 
В совет вошли представители Дагестана, Карачаево-Черкесии (Ибрагим Яганов), Чечни (Сайхан Музаев), Кабардино-Балкарии, Красноярского и Приморского краёв, Иркутской области, Якутии, Татарстана.

Кроме того, в совет включены:
 международный секретарь Анастасия Сергеева
 координатор центра гражданского сопротивления Денис Соколов
 директор мобилизационного центра Денис Михайлов
 исполнительный секретарь

Критика 
Анастасия Сергеева в ответ обвинения в работе на ФСБ ответила, что уже много раз её обвиняли также и в работе на ЦРУ. Денис Соколов на прямые параллели с войсками Власова не оскорбился:

См. также 
 Координационный совет российской оппозиции
 Съезд народных депутатов
 Российский комитет действия

Примечания

Ссылки 
 Манифест Гражданского совета
 
 Денис Соколов на сайте Free Russia Foundation

Политические организации России
Политическая оппозиция
Протесты против вторжения России на Украину (2022)